Schley är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Ludolf Schley (1798–1859), tysk skald
 William Schley (1786–1858), amerikansk politiker
 Winfield Scott Schley (1839–1911), amerikansk amiral

Tyska efternamn